Carta de amor - em inglês, love letter
Ou ainda:
Love Letter (álbum de R. Kelly)
Love Letter (álbum de Ai Otsuka)
Love Letter (jogo de cartas)
ILOVEYOU - um worm de computador também chamado de LoveLetter

Desambiguação